John Barnes (ur. 1957) – amerykański pisarz science fiction
 John Barnes (ur. 1963) – angielski piłkarz